Kecamatan Dlanggu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Delanggu, distrikt, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Dlanggu (distrikt i Indonesien), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar